Рехневская — женская форма фамилии Рехневский.

 Рехневская, Витольда (1862—1917) — первая женщина-врач в Царстве Польском; революционерка.
 Рехневская, София Григорьевна (1821—1889) — русская писательница и издатель.